

Personnalités 

 Ernst-Günter Habig (1935-2012), footballeur et entraîneur allemand ;
  (née en 1923), historienne de l'art ;
 , pilote sud-africain de rallyes automobiles ;
 Michel Habig (né en 1947), homme politique français, député.